Die Mannschaftseuropameisterschaft der Herren 1978 im Squash fand vom 1. bis 4. Mai 1978 in der niederländischen Stadt Amsterdam statt. Insgesamt traten 15 Mannschaften bei den Herren und 10 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 6. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen war es die erste Austragung.

Die teilnehmenden Mannschaften, die aus fünf Spieler bei den Herren und drei Spielerinnen bei den Frauen bestanden, traten in vier Gruppen bei den Herren und zwei Gruppen bei den Damen an. Innerhalb der Gruppen wurde im Round-Robin-Modus gespielt, die Gruppensieger zogen bei den Herren ins Halbfinale und bei den Damen ins Finale ein. Im Endspiel der Herren besiegte England die schwedische Mannschaft mit 4:1. Zum englischen Kader gehörten Phil Kenyon, Jonathan Leslie, Gawain Briars, John Le Lievre und Ian Robinson, während die Schweden mit Lars Kvant, Bo Boström, Leif Leiner, Johan Stockenberg und Mikael Hellström antraten. Dritter wurde Schottland vor Finnland. Das Finale der Damen bestritten die Mannschaften Englands und Irlands, in dem sich die Engländerinnen Teresa Lawes, Lesley Moore und Averil Morris mit 3:0 gegen Geraldine Barniville, Dorothy Armstrong und Barbara Sanderson durchsetzten.

Herren

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Plätze 13–16

Plätze 9–12

Plätze 5–8

Plätze 1–4

Damen

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Literatur 
 Palmer, Michael (1984). Guinness Book of Squash. Guinness Superlatives Ltd. ISBN 0-85112-270-1

1978
Squashturnier 1978
Squashturnier in Amsterdam